Raynner Sousa é um compositor brasileiro de música sertaneja, nascido em Goiânia. Suas músicas são gravadas por artistas como Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Humberto e Ronaldo e Cristiano Araújo, entre outros.

Compositores de Goiás
Naturais de Goiânia
Compositores de música sertaneja